Фуэнтеспальда ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 3000 км². Население — 341 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 web oficial del Ayuntamiento
 Hotel Torre del Visco
 Ficha de la población
 Casa lo corral
 Tasteit
 Penya del Corb
 Foro de Fuentespalda

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля